Adobe Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Adobe Mountain (Arizona)
 Adobe Mountain (Kalifornien)